Дровосеки:
 Дровосеки — жуки-усачи

Топоним 
 Белоруссия
 Дровосеки — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

 Россия
 Дровосеки — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Дровосеки — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.

См. также 
 Дровосек